Een platte boot, meestal dienend voor een veerverbinding, zie veerboot.

Geografie 
Duitsland
 Pont (Duitsland), een deelgemeente van het Duitse Geldern
België
 Pont (België), een dorp in de Belgische deelgemeente Bellevaux-Ligneuville
 Pont-à-Celles, een Belgische gemeente
Italië
 Pont-Canavese, Italië
 Pont-Saint-Martin, Italië
Frankrijk

Personen
 Dirk Frans Pont, een Nederlandse nationaalsocialistische bestuurder
 Hans Pont, een Nederlandse vakbondbestuurder
 Willem du Pont, een Nederlandse officier en artillerist

Overig
 De Pont, een museum voor moderne kunst en hedendaagse kunst in Tilburg
 Du Pont (doorverwijspagina)
 Le Pont (doorverwijspagina)